Das Collector Swedish Open 2011 war ein Damen-Tennisturnier in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2011 und fand vom 4. bis zum 9. Juli 2011 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Polona Hercog in zwei Sätzen gegen Johanna Larsson. Im Doppelfinale besiegte die Paarung Lourdes Domínguez Lino/María José Martínez Sánchez das Duo Nuria Llagostera Vives/Arantxa Parra Santonja ebenfalls in zwei Sätzen.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Båstad